Rádio 94 FM é uma rádio brasileira do Rio de Janeiro, sua frequência é os 94.3 MHz, sediada em Cordeiro, Rio de Janeiro, inaugurado no final da década de 1980. Seu slogan é "A rádio de todos os sons" e atinge cerca de um milhão de ouvintes.

Comunicadores 
 André Duarte
 Geraldo Carvalho
 Andréa Spillman
 Paulo Roberto
 Tony
 Nilson Leão
 Júnior
 Marcell Schueler
 Johnatan Gonçalves

Administração
 Paulo Roberto Rocha Teixeira
 Janelvira Carvalho Teixeira
 Vânia Benício
 Roberta Teixeira
 Ana Bárbara
 Almir Silva

Ligações externas 
 

94 FM
Estações de rádio fundadas em 1989